Гёминг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Зальцбург.  . Официальный код  —  50 313.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Фельбер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 9 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины земли Зальцбург